Пилатюк — українське прізвище.

 Пилатюк Анастасія Ігорівна ( 1983, Івано-Франківськ) — скрипалька, лауреатка міжнародних конкурсів, Заслужена артистка України
 Пилатюк Ігор Михайлович ( 1954, Бучач) — скрипаль, ректор Національної музичної академії (НМА) ім. М. В. Лисенка, Народний артист України
 Пилатюк Назарій Ігорович ( 1987, Івано-Франківськ) — скрипаль, педагог, Заслужений артист України

Українські прізвища